Франче́ско Бру́но (; ) — итальянский врач и криминолог.

Биография и карьера 
После окончания школы в 1967 году Бруно учился на медицинском факультете Римского университета Тор Вергата (), который окончил в 1973 году, после чего работал в том же университете. В 1975—1976 годах Бруно служил в 4-м полке карабинеров (итальянская жандармерия) в звании младшего лейтенанта. Затем с 1979 по 1987 год проработал чиновником в качестве директора Палаты при Президенте Совета Министров.

С 1980 года Бруно также являлся научным консультантом ООН, Совета Европы и Европейского экономического сообщества. Также он работал с различными министерствами, исследующими препараты. С 1987 года являлся профессором криминологии и судебной медицины в Римском университете Ла Сапиенца.

С 1990-х годов Бруно также сотрудничал с различными организациями по борьбе с организованной преступностью и наркодилерами и часто принимает участие в различных телешоу на криминальную тематику в качестве эксперта.

Некоторые факты 
31 января 2010 года Бруно в интервью консервативному католическому сайту Pontifex назвал гомосексуальность болезнью и серьёзным психическим расстройством и сравнил геев с людьми с ограниченными возможностями. Также он выступил против «чрезмерной толерантности» в отношении геев. Интервью было отрицательно оценено итальянской ЛГБТ-организацией Arcigay.

Примечания

Ссылки 
 Биография Франческо Бруно на сайте Научно-исследовательского института сознания в Риме

Психиатры Италии
Криминологи
Судебные психиатры